Андрей Владимирович Иванов (4 января 1972, Орёл, РСФСР) — российский футболист, вратарь .

Карьера 
Начал заниматься футболом в ДЮСШ «Спартак» (Орёл) у тренера Александра Васильевича Безручко. В 1993 году он дебютировал в ФК «Орёл». В том сезоне был вторым вратарём команды после Олега Левина. Только в 1996 году Иванов стал основным голкипером команды и вплоть до конца сезона 2002 являлся вратарем № 1. С приходом в 2003 году тренера Анатолия Шелеста стал все реже появляться на поле. В сезоне 2003 провел на поле 11 матчей, пропустив в них 4 мяча. В первом дивизионе за три сезона вышел на поле всего 12 раз, пропустив 15 мячей. После вылета из первого дивизиона провёл 8 матчей за «Орёл» в ЛФЛ. 
В сезонах 1999—2001 забил 6 мячей с 11-метровой отметки.

C 2008 года совмещал игровую и тренерскую карьеру в клубе.

Достижения 
 «Орел»
 Победитель турнира второго дивизиона зоны «Центр»: 2003

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика игрока на официальном сайте ФК «Орёл»

Футболисты России
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки ФК «Русичи-Орёл»